Formula 1 – sezona 1991. je bila 42. sezona u prvenstvu Formule 1. Vozilo se 16 utrka u periodu od 10. ožujka do 3. studenog 1991. godine. Svjetski prvak po treći puta postao je Ayrton Senna, a konstruktorski prvak McLaren-Honda. Ovo je bila prva sezona u Formuli 1 za Michaela Schumachera i Miku Häkkinena, a posljednja za Nelsona Piqueta.

Vozači i konstruktori

Utrke

Poredak

Vozači

Konstruktori

Kvalifikacije

Statistike

Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.

Vanjske poveznice 
Formula 1 1991. - Stats F1

 1991